Иван Филиппович Титов (1902—1983) — советский живописец, маринист, график. Заслуженный деятель искусств РСФСР (1955), Народный художник РСФСР (1969), член-корреспондент Академии художеств СССР.

Биография 
После окончания в 1930 году графического факультета Вхутеина, был назначен директором Ленинградского полиграфического техникума.

С 1936 года возглавлял издательство Ленинградского отделения Союза советских художников (ЛОССХ).

Участник Великой Отечественной войны. Служил на линкоре «Октябрьская Революция». Награждён медалью «За оборону Ленинграда». С 1942 года работал в Студии военных художников имени М. Б. Грекова.

С 1958 года — главный художник журнала «Огонёк».

В 1972 году был награждён орденом Ленина, в 1973 году — серебряной медалью имени М. Б. Грекова.

Персональные выставки Титова И. Ф. проходили в 1952, 1962, 1972, 1977 годах.

Работы И. Ф. Титова находятся в Третьяковской галерее, Русском музее, Музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, а также в частных и государственных коллекциях Болгарии, Вьетнама, Китая, Польши, Украины, Японии и других стран.

Литература 
 
 Иван Филиппович Титов. К 75-летию со дня рождения. Каталог выставки. — Советский художник, 1977 — 20 стр.

Ссылки 
 Титов Иван Филиппович
 Титов Иван Филиппович

Графики СССР
Художники-маринисты СССР
Члены-корреспонденты Академии художеств СССР